Pleuronectes är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Pleuronectes ingår i familjen flundrefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Flundrefiskar
Pleuronectes